El nombre Spencer Smith puede referirse a las siguientes personas:

Spencer Smith (músico), músico estadounidense;
Spencer Smith (triatleta), triatleta británico.